Slovo vaporizace má několik významů:

 vypařování, tedy přeměnu tekutiny na plyn (například vody na páru).
 Vaporizace (1984) v díle 1984, v jazyce Newspeak, likvidace nepohodlného člověka.

Související články 
 Vaporizér